Григорашенко — фамилия. Известные носители:
 Григорашенко, Игорь Андреевич (1968—1995) — российский офицер, старший лейтенант, есаул Оренбургского казачьего войска, участник Первой чеченской войны и штурма Грозного.
 Григорашенко, Леонид Павлович (1924—1995) — молдавский советский график и живописец, народный художник Молдавской ССР, член-корреспондент Академии Художеств СССР.
 Григ, Владимир (настоящее имя Владимир Николаевич Григоращенко; род. 1962) — российский художник, скульптор и музыкант.